Кальмар — многозначный термин.
 Кальмары — отряд головоногих моллюсков надотряда десятиногих.
 Кальмар — лен (единица административно-территориального деления), расположенный на балтийском побережье в южной Швеции.
 Кальмар — город в Швеции, столица лена Кальмар.
 «Кальмар» — шведский футбольный клуб из одноименного города.

 Проекты военной техники под шифром «Кальмар»:
 Десантные катера на воздушной подушке проекта 1206
 Подводные лодки проекта 667БДР

 Фамилия
 Кальмар, Енё (1908—1990) — венгерский футболист и тренер.
 Кальмар, Жольт (род. 1995) — венгерский футболист, центральный полузащитник.
 Кальмар, Карлос (род. 1958) — уругвайский дирижёр.

См. также 
 Калмар
 Кальмарская уния